Ирина Юрьевна Карамушкина () — киргизский политический деятель Киргизии, депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (кирг. Жогорку Кеңеш, Верховный совет) IV, V и VI созывов.

Биография 
Карамушкина Ирина Юрьевна родилась 7 апреля 1964 год в селе Новопавловка Сокулукского района Чуйской области Киргизской ССР.

Образование 
В 1989 году окончила исторический факультет Киргизский национальный университет имени Жусупа Баласагына.

Трудовая деятельность 
Трудовую деятельность начала в 1981 году старшей пионервожатой средней школы № 26 г. Фрунзе. Педагогическим коллективом школы была избрана секретарем учительской комсомольской организации.

В 1991 году — преподаватель истории, в 1992—2000 годы — заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 1 г. Бишкек.

В 2002 году — ведущий специалист воспитательного сектора Управления образования мэрии г. Бишкек.

В 2003—2007 годы возглавляла сектор воспитательной работы Управления мэрии г. Бишкек.

Политическая деятельность 
В 1995 году вступила в ряды Социал-демократической партии Кыргызстана.

В 2004 году по представительству СДПК избрана депутатом городского кенеша г. Бишкек.

2007 — 2010 гг. — депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики IV созыва.

В ноябре 2010 года по списку СДПК избрана депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики V созыва. Заместитель председателя Комитета Жогорку Кенеша по обороне и безопасности.

В 2015 году по списку СДПК избрана депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VI созыва. Комитет по международным делам, обороне и безопасности.

Награды 
Классный чин — государственный советник государственной службы 3 класса (2013 год).

Награждена грамотами Министерства образования, науки и культуры, мэрии г. Бишкек, Управления образования мэрии г. Бишкек.

Указом Президента Кыргызской Республики «О награждении государственными наградами женщин различных отраслей республики» от 28 февраля 2011 года УП № 54 за добросовестный труд, активное и плодотворное участие в женском движении и других сферах общественной жизни страны, награждена медалью «Данк».

Указом Президента Кыргызской Республики от 4 апреля 2011 года УП № 73 награждена специальным нагрудным знаком «Апрель элдик революциясынын баатыры» («Герой апрельской народной революции»).

Ссылки 
 Карамушкина Ирина Юрьевна — информация о Карамушкиной Ирине Юрьевне на официальном сайте Жогорку Кенеш. 

Депутаты Жогорку Кенеша
Депутаты Бишкекского городского кенеша
Социал-демократы Киргизии